Casas de Lázaro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casas de Lázaro (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Casas de Lázaro (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar